Pawnee County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pawnee County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002232
 Pawnee County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003406